Валенти́н Алексе́евич Со́болев (род. 11 марта 1947, в ауле Гудри-Олум Кизыл-Атрекского района Ашхабадской области Туркменской ССР) — деятель советских и российских органов госбезопасности, генерал-полковник.

Биография 
Родился в семье офицера-пограничника.

Трудовую деятельность начал в 1962 г. в строительно-монтажном управлении треста «Ашхабадстрой» г. Ашхабада.

Окончил Московский инженерно-строительный институт им. В. В. Куйбышева (1969).

После окончания института работал мастером, прорабом в строительных организациях Ашхабада и Москвы.

В 1972 году получил и принял предложение работать в Комитете государственной безопасности СССР. Окончил Высшую школу КГБ СССР (1974). Бывший секретарь парткома КГБ СССР.

В начале 1990-х годов возглавлял Томское управление КГБ.

В 1994—1999 годах заместитель директора ФСБ (до 1995 года ФСК), в 1997—1999 годах первый заместитель директора Федеральной службы безопасности Российской Федерации.

Занимал должность начальника департамента ФСБ по борьбе с терроризмом, затем — должность первого заместителя директора ФСБ — начальника департамента по борьбе с терроризмом.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ (1997—1999; 2008—2012), исполняющий обязанности секретаря Совета безопасности РФ (2007—2008). В марте 2012 Президент России Дмитрий Медведев подписал указ об отставке 65-летнего Валентина Соболева. Сменил его в должности заместитель секретаря СБ РФ Евгений Лукьянов.

11 декабря 2012 года единогласно избран Президентом Ассоциации ветеранов контрразведки (РОО «Веткон»).

Семья 
Женат, имеет двух дочерей.

Награды 
Награждён орденами Мужества, «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, «За военные заслуги», медалями, знаком «За службу в контрразведке» I степени. Почётный сотрудник органов контрразведки.

Примечания

Ссылки 
 Lenta.ru — Соболев, Валентин
 Биография В. А. Соболева на сайте Совета безопасности РФ

Генерал-полковники (Российская Федерация)
Выпускники Высшей школы КГБ СССР
Секретари Совета безопасности России
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Сотрудники ФСБ